Josh Taylor, boxeur britannique
 Josh Taylor, acteur britannique